Weddell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander W. Weddell (1876–1948), US-amerikanischer Karrierediplomat, Lokalhistoriker und Autor
 Hugh Algernon Weddell (1819–1877), französischer Botaniker
 James Weddell (1787–1834), englischer Seefahrer und Robbenjäger
 Mimi Weddell (1915–2009), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Weddell Arm, Fjord im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Weddell-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Weddell-Inseln, Inselgruppe der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Weddell Island, Insel der Falklandinseln, Südatlantik
 Weddell (Northern Territory), Ort in der Nähe des australischen Darwin
 Weddell-Meer, Randmeer des Südlichen Ozeans
 Weddell Plain, Tiefsee-Ebene zwischen dem Weddell-Meer und der Lasarew-See, Antarktis
 Weddell Point, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Weddellrobbe, Robbenart aus der Familie der Hundsrobben
 Winter-Weddell-Sea-Project, Expedition des Forschungsschiffs Polarstern
 Waddell
 Wedell